Tomasz Wieczorek (ur. 1971) – polski piłkarz ręczny
 Tomasz Wieczorek (ur. 1982) – polski siatkarz